АО УК «Аэропорты Регионов» — российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят следующие аэропорты:
 Аэропорт «Маншук Маметовой»  (г. Уральск, Казахстан), IATA: URA
 Аэропорт «Кольцово»  (г. Екатеринбург), IATA: SVX
 Аэропорт «Курумоч» (г. Самара), IATA: KUF
 Аэропорт «Чкалов» (г. Нижний Новгород), IATA: GOJ  
 Аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону), IATA: ROV
 Аэропорт «Гагарин» (г. Саратов), IATA: GSV
 Аэропорт «Елизово» (г. Петропавловск-Камчатский), IATA: PKC
Аэропорт «Новый Уренгой» (г. Новый Уренгой), IATA: NUX
Аэропорт «Ремезов» (г. Тобольск), IATA: RMZ

Генеральным директором является Евгений Чудновский. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Деятельность 

В рамках частно-государственного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру – пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья, возрождает утраченные в постсоветские годы внутрирегиональные авиамаршруты; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы – создает все условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.

По итогам 2015 года пассажиропоток УК «Аэропорты Регионов» составил 9 млн. 470 тыс. человек., это на 8,7% ниже уровня 2014 г. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 6 млн 415 тыс. 851 человек (на 9% больше 2014г.), на международных снизился до 3 млн 054 тыс. 656 человек (на 31,9%). Было обслужено 56 тыс. 178 самолето-вылетов, обработано почты и грузов 31 тыс. 871,49 т.

В настоящее время компания завершила строительство новых терминалов в аэропортах Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Стригино в Нижнем Новгороде, Платов в Ростове-на-Дону и Гагарин в Саратове. Так, новый терминал нижегородского аэропорта имеет площадь 27,8 тыс. кв. м., пропускную способность -  1,5 млн чел. в год, пиковую – 750 человек в час. Терминал обладает 4 трапами, 18  интроскопами, 17 стойками регистрации, 4  багажными каруселями, 15 лифтами, 9 эскалаторами. Инвестиции составили 4,6 млрд рублей.  В 2020 году организованы работы по строительству новых аэровокзальных комплексов в аэропортах Елизово в Петропавловске-Камчатском и Новом Уренгое.

Пассажиропоток аэропортов

Примечания

См. также 
 Новапорт
 Базэл Аэро

Ссылки 
 Официальный сайт группы компаний

Холдинги России